Сан-Марино на I Европейских играх, которые прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана, в городе Баку, была представлена 15 спортсменами в 7 видах спорта..

Награды

Серебро

Бронза

Состав команды 

  Тхэквондо
 Микеле Чеккарони

Результаты

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

 Мужчины

Примечания 

Страны на Европейских играх 2015 года
Сан-Марино на Европейских играх 
Спорт в Сан-Марино